

Patronyme

Palacios est un nom porté par plusieurs personnalités:
 Octavio Cordero Palacios (1870-1930), écrivain, dramaturge, poète, mathématicien, avocat, professeur et inventeur équatorien.
 Miguel Asín Palacios (1871-1944), écrivain espagnol, islamologue et prêtre catholique ;
 Julio Palacios (1891-1970), physicien espagnol;
 Miguel Buiza Fernandez Palacios (1898-1963), amiral, chef de la marine de guerre républicaine pendant la guerre civile espagnole ;
 Antonio Palacios Ramilo (1874-1945), architecte espagnol ;
 Antonio Hernández Palacios (1921-2000), dessinateur espagnol de bande dessinée ;
 Luisa Palacios (1923- 1990), peintre, graveuse, céramiste
 Arnoldo Palacios (1924-2015), écrivain colombien ;
 Teodoro Palacios (1939-2019), athlète guatélamtèque ;
 Bernard Palacios (1947-), réalisateur de films d'animation français ;
 Augusto Palacios (1951-), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Arnold Palacios (1955-), homme politique américain ;
 Tatiana Palacios Chapa (née en 1968), chanteuse mexicaine ;
 Roberto Palacios (1972-), footballeur péruvien ;
 Ricardo Otxoa Palacios (1974-2001), coureur cycliste espagnol ;
 José Iván Gutiérrez Palacios (1976-), coureur cycliste espagnol ;
 Vanessa Palacios (1984-), joueuse péruvienne de volley-ball ;
 Wilson Palacios (1984-), footballeur hondurien ;
 Kiana Palacios (1996-), footballeuse mexicaine.
 Diego Palacios (1999-), footballeur équatorien ;
 Carlos Palacios (2000-), footballeur chilien ;

Toponyme
 Palacios, village du Honduras, dans le département de Gracias a Dios.
 Los Palacios y Villafranca, commune d’Espagne, dans la province de Séville (Andalousie).
 Palacios, ville située au sud-ouest du comté de Matagorda, au Texas, aux États-Unis.

Voir aussi
 
 

Homonymie de patronyme